Schloss Romberg steht für:

 Schloss Romberg (Schlesien), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wasserschloss Romberg, Dortmund, siehe Schloss Brünninghausen